Дмитрий Викторович Кратков () — российский футболист, полузащитник.

Воспитанник ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлюченко (Ставрополь) и ЦПР ФК «Краснодар».

21 апреля 2019 года дебютировал в первенстве ПФЛ за «Краснодар-3» в домашнем матче против «Дружбы» (3:1). 17 июля 2021 года сыграл первый матч за «Краснодар-2» в ФНЛ-1 дома против «Алании» (1:3). 29 июля 2022 года дебютировал в РПЛ в гостевом матче «Краснодара» против «Урала» (3:1), выйдя на 65-й минуте.

Участник чемпионата Европы 2019 (юноши до 17 лет) в составе сборной Дмитрия Хомухи.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар»